Belgia
 Essen – gmina
 Essen – stacja kolejowa
 Holandia
 Essen – wieś w prowincji Groningen, w gminie Haren
 Niemcy
 Essen – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Essen (Oldenburg) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg

 Osoby
 Iwan Essen – rosyjski generał
 Louis Essen – angielski fizyk
 Nikołaj von Essen (1860–1915) – rosyjski admirał

 Inne znaczenia
 Essen – herb szlachecki

 Zobacz też
 Bad Essen